Махеш Бхупати и Леандер Паес — победители турнира.

Посев 
Все сеянные пары начинают турнир со второго круга.

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Полуфинал)
  Максим Мирный /  Даниэль Нестор (Второй раунд)
 ' Махеш Бхупати /  Леандер Паес (Титул)
  Ненад Зимонич /  Микаэль Льодра (Финал)

<li>  Рохан Бопанна /  Айсам-уль-Хак Куреши (Четвертьфинал)
<li>  Роберт Линдстедт /  Хория Текэу (Второй раунд)
<li>  Марцин Матковски /  Мариуш Фирстенберг (Четвертьфинал)
<li>  Юрген Мельцер /  Филипп Пецшнер (Второй раунд)

Сетка

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 
 Сетка турнира  

Western & Southern Open 2011